Le psaume 45 peut désigner :
 le psaume 45 (44) : psaume 45 selon la numérotation hébraïque, psaume 44 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 46 (45) : psaume 46 selon la numérotation hébraïque, psaume 45 selon la numérotation grecque.